Spera steht für:

 Spera (Trentino), Ortsteil der Gemeinde Castel Ivano in der Provinz Trient in Italien
 Spera (Bezirk), ein Bezirk in der afghanischen Provinz Chost 

Spera ist der Familienname folgender Personen: 
 Benedetto Spera (* 1934), sizilianischer Mafioso
 Danielle Spera (* 1957), österreichische Fernsehmoderatorin
 Dominic Spera (1932–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Fabrizio Spera, italienischer Jazzbassist und Improvisationsmusiker